

Населені пункти та їхні частини

 Кроково — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кроково — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кроково — осада в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки